Almeidinha é um compositor de música popular brasileira. Sua canção Chorando Sim aparece no film francês O Homem do Rio (1964). 

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Nascidos em 1925